Jüdischer Friedhof Altenbamberg steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Altenbamberg)
 Neuer jüdischer Friedhof (Altenbamberg)